Mycksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mycksjön (Borgsjö socken, Medelpad, 694409-148044), sjö i Bräcke kommun och Ånge kommun,  (54 ha)
Mycksjön (Borgsjö socken, Medelpad, 694430-150526), sjö i Ånge kommun,  (68,6 ha)
Mycksjön (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (7,75 ha)
Mycksjön (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (14,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn